2-е Никольское — название населённых пунктов в России:

 2-е Никольское — село в Бобровском районе Воронежской области.
 2-е Никольское — деревня в Касторенском районе Курской области.
 2-е Никольское — деревня в Медвенском районе Курской области.
 2-е Никольское — деревня в Тимском районе Курской области.
 2-е Никольское — упразднённая деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Никольское 2-е
 Никольское Второе
 Никольское 2-е сельское поселение